PXM steht für:
 Flughafen Puerto Escondido, Mexiko, IATA-Code
 Polimex Mostostal, polnisches Bauunternehmen

pxm steht für:
 Mixe-Sprache, indigene Sprache in Mexiko, ISO-639-3-Code

Abkürzung